Бодензе:

 Боденське озеро (Бодензеє) — озеро 
 Боденське озеро або Бодензеє — район